São Sebastião do Caí kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 São Sebastião do Caí (ort), Rio Grande do Sul, 
 São Sebastião do Caí (kommun), Rio Grande do Sul, 

Robotskapade Brasilienförgreningar